Freienhagen (Eichsfeld)
Freienhagen (Waldeck)